ДРГ — аббревиатура, может означать:

 Датчик расхода газа
 Диверсионно-разведывательная группа
 Донская реальная гимназия (обр. и наука)
 Дымосос рециркуляции газов